Die Hashimoto Sogyo Japan Women’s Open Tennis 2016 waren ein Damen-Tennisturnier in Japans Hauptstadt Tokio. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 10. bis 18. September 2016 zeitgleich mit dem Turnier in Québec statt. 

Christina McHale gewann ihren ersten WTA-Titel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Hashimoto Sogyo Japan Women’s Open Tennis 2016 wurde vom 10. bis 12. September 2016 ausgetragen. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Kōtō